Leše è un toponimo che può riferirsi a diversi insediamenti della Slovenia:
Leše, nel comune di Litija
Leše, nel comune di Prevalje
Leše, nel comune di Tržič